Hong Kong Sevens 2001 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Hong Kong Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 30 marca–1 kwietnia 2001 roku na Hong Kong Stadium w Hongkongu będąc czwartym turniejem sezonu 2000/2001.

Informacje ogólne 
Mające dwudziestosześcioletnią tradycję zawody zostały rozegrane na Hong Kong Stadium i były czwartym turniejem sezonu 2000/2001 IRB Sevens World Series i wzięły w nich udział dwadzieścia cztery reprezentacje. Drużyny rywalizowały w pierwszych dwóch dniach systemem kołowym podzielone na sześć czterozespołowych grup, po czym w trzecim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe zmierzyły się w walce o Plate i Bowl. Uczestniczące zespoły zostały ogłoszone 15 lutego, a ich rozstawienie zostało ustalone przede wszystkim na podstawie wyników w dotychczasowych turniejach sezonu, a także w Pucharze Świata i poprzednich zawodach Hong Kong Sevens. Składy drużyn.

W turnieju zadebiutował wspólny zespół Indii Zachodnich, po otrzymaniu zgody na jego utworzenie ze strony IRB wyrażonej ze względu na słabość poszczególnych reprezentacji z tego regionu. Reprezentacje Fidżi i Nowej Zelandii przybyły zaś w zupełnie odmłodzonych składach dając nadzieję na niespodziewane wyniki.

W pierwszym dniu faworyci łatwo wygrali swoje pojedynki, w drugim zaś Fidżyjczykom przydarzył się remis z Rosją, przez który groziła im rywalizacja jedynie w Plate. W finale ponownie spotkały się jednak reprezentacje Fidżi i Nowej Zelandii, które rozstrzygnęły pomiędzy sobą poprzednie siedem finałów. Zwycięscy okazali się Nowozelandczycy, którzy powrócili tym samym na pozycję lidera w klasyfikacji generalnej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju, podobnie jak rok wcześniej, został wybrany Nowozelandczyk Karl Te Nana. Najwięcej punktów zdobył Walijczyk Gareth Bowen, zaś w klasyfikacji przyłożeń zwyciężyli Nowozelandczycy Karl Te Nana i Jared Going.

Organizatorzy przewidywali, iż podczas weekendu zostanie spożyte m.in. 200 tysięcy litrów piwa Heineken, 18 tysięcy litrów wina, 55 tysięcy hamburgerów czy 5 tysięcy bekonowych przekąsek.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa D

Tabela

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2000/2001)
Hong Kong Sevens